

Ярантовиці — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ярантовиці — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ярантовиці — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства